Viktoria Luise av Preussen, Viktoria Luise Adelheid Mathilde Charlotte, född 13 september 1892, död 11 december 1980 var en tysk (preussisk) memoarförfattare och prinsessa. Hon var enda dotter till kejsar Wilhelm II och kejsarinnan Auguste Viktoria av Tyskland.

Viktoria Luise gifte sig 24 maj 1913 i Berlin med Ernst August av Hannover, hertig av Braunschweig. Deras bröllop var en av de sista stora sammankomsterna av europeiska kungligheter före första världskrigets utbrott. 1918 abdikerade hennes make som hertig av Braunschweig, men man lyckades behålla några av de slott man bebott. Under andra världskrigets slutskede flydde hon från Braunschweig till Österrike och bosatte sig sedan på slottet Marienburg utanför Hannover . 

Senare i livet gav hon ut sina memoarer, "Im Glanz der Krone"  (1966-74)

Barn

 Ernst August IV av Hannover (1914-1987), gift med (1) prinsessan Ortrud av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1925-1980),  (2) Monika av Solms-Laubach 
 Georg Wilhelm av Hannover (1915-2006) gift med prinsessan Sophie av Danmark och Grekland (1914-2001), syster till prins Philip, hertig av Edinburgh
 Frederika av Hannover (1917-1981), gift med kung Paul I av Grekland
 Christian av Hannover (1919-1981).
 Welf Heinrich av Hannover (1923-1997), gift med prinsessan Alexandra av Ysenburg och Büdingen.

Anfäder

Referenser

 

Tyska hertiginnor
Preussens prinsessor
Födda 1892
Avlidna 1980
Kvinnor
Tyska memoarskrivare
Memoarskrivare under 1900-talet